Liga 3 (Portugal) - voetbal
 Liga 3 (Georgië) - voetbal
 Liga 3 (handbal) - handbal België
 Liga III - voetbal Roemenië